Bachmaier ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Bachmaier (1826–1903), österreichischer Brauer und Politiker
 Helmut Bachmaier (* 1946), deutscher Literaturwissenschaftler
 Hermann Bachmaier (* 1939), deutscher Politiker und Mitglied des Bundestags
 Otto Bachmaier (1909–1983), deutscher Maler und Grafiker
 Susanne Bachmaier (* 1968), deutsche Politikerin
 Waltraud Bachmaier-Geltewa (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Wilhelm Bachmaier (1801–1864), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Bachmaier ist der Name folgender Ortschaften:
 Bachmaier an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Bachmaier (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Bachmaier (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bachmayer
 Bachmair
 Bachmeier
 Bachmayr